Türnenbach ist der Name folgender Gewässer:

 Türnenbach (Fischbach), linker Zufluss des Fischbachs (zur Glatt) nahe Lombach, Gemeinde Loßburg, Kreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Türnenbach (Heimbach), linker Zufluss des Heimbachs (zur Glatt) nahe Fürnsal, Stadt Dornhan, Kreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Türnenbach (Weiherbach), rechter Zufluss des Weiherbachs (zur Prim, zum Neckar) unterhalb von Wellendingen, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg